Гыршелу́н — название нескольких географических объектов в Забайкальском крае России:

 Гыршелун — село в Хилокском районе.
 Гыршелун — станция Забайкальской железной дороги на Транссибирской магистрали в селе Гыршелун.
 Гыршелун — река, правый приток Хилка.